The Drifter – cortometraggio del 1917 diretto da Fred Kelsey
The Drifter – cortometraggio del 1922 diretto da Ford Beebe
The Drifter – film del 1929 diretto da Robert De Lacey
The Drifter – film del 1932 diretto da William A. O'Connor
The Drifter – film del 1966 diretto da Alex Matter
The Drifter – film del 1988 diretto da Larry Brand
The Drifter – cortometraggio del 2007 diretto da Jeffrey Nicholson